Натуральне число 1722
 1722 рік до нашої ери
 1722 рік нашої ери